Gräfenhahn ist der Familienname folgender Personen:

 Walter Gräfenhahn (1877–1945), deutscher Grafiker sowie Landschafts- und Tiermaler
 Wolfgang Ludwig Gräfenhahn  (1718–1767), deutscher Pädagoge